Klasifikace hub (Fungi) prošla v posledních desetiletích, podobně jako klasifikace nadřazené úrovně Eukaryota, důkladnou revizí na základě fylogenetických studií, které pomohly odhalit vzájemné příbuzenské vztahy jednotlivých taxonů. Aktuální (2020) klasifikace vychází z několika projektů spolupráce širokých kolektivů mykologů, nejprve v rámci projektu Assembling the Fungal Tree of Life (AFTOL), na konci druhého desetiletí 21. století pak v rámci projektu Outline of Fungi and fungus-like taxa (i s účastí mykologů z českých vědeckých pracovišť), vycházejícího z několika předchozích studií.<ref name="Doweld_2014">{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = Doweld
 | jméno = Alexander B. 
 | titul = Nomenclatural novelties
 | periodikum = Index Fungorum
 | rok vydání = 2014
 | měsíc vydání = leden
 | den vydání = 2
 | číslo = 49
 | url = http://www.indexfungorum.org/Publications/Index%20Fungorum%20no.49.pdf
 | url2 = https://www.academia.edu/5578352/Nomenclatural_novelties_Caulochytriales_ord._nov._Caulochytridomycetes_cl._nov._Caulochytriomycotina_subphyl._nov._and_Caulochytriomycota_phyl._nov
 | issn = 2049-2375
 | doi = 
 | pmid = 
 | jazyk = anglicky
}}</ref>

 Systém 
Systém (do úrovně řádů) navazuje na první komplexní fylogenetickou systematiku hub (publikovanou v r. 2007), zpracovanou v rámci projektu Assembling the Fungal Tree of Life (AFTOL), ale vychází z novější verze (vydané v r. 2020), upravené a doplněné v rámci projektu Outline of Fungi and fungus-like taxa.

Oproti dřívějším obsahují nové, na fylogenetické příbuznosti založené systémy některé zásadní změny. Byla předně zrušena nesystematická kategorie nedokonalých hub (Deuteromycota, Fungi imperfecti); systém také neobsahuje (dříve do hub tradičně řazené) skupiny, které podle nové systematiky Eukaryot patří do jiných skupin (např. Pseudofungi ve skupině Stramenopila či hlenky). Nepřirozená skupina spájivých hub byla rozdělena na samostatné kmeny a podkmeny, u kterých lze přirozenost předpokládat. Ze stejného důvodu došlo k „zeštíhlení“ tradičních chytridiomycet a vyčlenění některých skupin do samostatných kmenů a podkmenů.

Podle aktuálního (2020) systému se říše Fungi dělí na fylogeneticky přirozenou podříši Dikarya, která sdružuje kmeny hub stopkovýtrusých a vřeckovýtrusých, a několik samostatných kmenů, pro přehlednost zpravidla členěných do 8 podříší (s předpokládanou přirozeností). Nově jsou součástí systému hub i afelidie, kryptomycety a mikrosporidie, vyčleňované v některých systémech eukaryot mimo houby do zvláštní skupiny (na úrovni nadkmene) Opisthosporidia, dříve považované za přirozenou.

Nad rámec projektu AFTOL tak byly postupně doplněny nově objevené, vyčleněné či z nižší taxonomické úrovně povýšené kmeny Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Calcarisporiellomycota, Caulochytriomycota, Entomophthoromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota, Mucoromycota, Olpidiomycota, Rozellomycota a Zoopagomycota. V roce 2015 také byly entorrhizomycety vyděleny ze stopkovýtrusých do samostatného kmene Entorrhizomycota. Systém se rozrostl o mnohé nově popsané třídy (např. Archaeorhizomycetes, Geoglossomycetes a Xylonomycetes a dále o třídy Barbatosporomycetes, Basidiobolomycetes, Calcarisporiellomycetes, Cladochytriomycetes, Hyaloraphidiomycetes, Mesochytriomycetes, Neozygitomycetes, Lobulomycetes, Olpidiomycetes, Physodermatomycetes, Polychytriomycetes, Ramicandelaberomycetes, Rhizophlyctidomycetes, Sanchytriomycetes, Synchytriomycetes, Umbelopsidomycetes, přidané podle studie z r. 2018) a ještě početnější nové řády (např. Stereopsidales). Třída Sanchytriomycetes byla v r. 2021 povýšena na samostatný kmen Sanchytriomycota, sesterský ke kmeni Blastocladiomycota.

Lze důvodně předpokládat, že se systém bude nadále rozrůstat o nově objevené skupiny či nově formálně popsané již známé klady z environmentálních vzorků.

Názvoslovné poznámky:
 Novější systémy pro houby používají taxon kmen (phyllum) namísto tradičního oddělení (divisio). Není to v rozporu s aktuálním názvoslovným kódem pro řasy, houby a rostliny, tedy tzv. „Schenzen Code“ (2018) a jeho tzv. „San Juan Chapter F“ jakožto nezávisle aktualizovanou kapitolou pro houby (2019).
 Rovnítkem jsou vyznačena synonyma (starší nebo alternativní označení); má-li synonymum od nové kategorie odlišnou taxonomickou úroveň, je uvedeno v závorce.
 Mezinárodní jména taxonů (s výjimkou mikrosporidií, vizte následující poznámku) jsou psána kurzívou pro taxony řád a níž, antikvou pro taxony třída a výš.
 Názvosloví mikrosporidií se i nadále tradičně řídí názvoslovným kódem pro živočichy.
 České názvosloví je založené na BioLibu.

 Říše: FUNGI – houby 

 Podříše bazálních linií hub 

Podříše jsou řazeny podle postavení ve fylogenetickém stromu hub od nejbazálněji postavených. Nižší taxony jsou řazeny abecedně.

 Podříše: ROZELLOMYCETA
 Kmen: Rozellomycota
 Rozellomycota incertae sedis (dříve samostatná ale parafyletická skupina Rozellosporidia (Cryptomycota) – kryptomycety)
 bazálně se odvětvující rody Mitosporidium, Morellospora, Nucleophaga, Paramicrosporidium a Rozella (dříve řazená do samostatné třídy Rozellidea a řádu Rozellida, v obou případech podle původní definice pravděpodobně parafyletických) a další dosud formálně nepopsané environmentální vzorky
 Microsporidia (na úrovni podkmene, možná parafyletické) – mikrosporidie (zastarale hmyzomorky)
 Třída: Chytridiopsidea (nebo Microsporidia incertae sedis)
 Řád: Chytridiopsida
 Třída: Microsporidea
 Řád: Amblyosporida
 Řád: Neopereziida
 Řád: Ovavesiculida
 Řád: Glugeida
 Řád: Nosematida
 Třída: Rudimicrosporea = Metchnikovellea
 Řád: Metchnikovellida
 Podříše: APHELIDIOMYCETA
 Kmen: Aphelidiomycota = Aphelida – afelidie
 Třída: Aphelidiomycetes
 Řád: Aphelidiales Podříše: CHYTRIDIOMYCETA
 Kmen: Caulochytriomycota (dříve součást kmene Chytridiomycota, třídy Spizellomycetes)
 Třída: Caulochytriomycetes
 Řád: Caulochytriales Kmen: Chytridiomycota = Archemycota – chytridiomycety
 Třída: Cladochytriomycetes
 Řád: Cladochytriales Třída: Chytridiomycetes = Archimycetes
 Řád: Chytridiales – chytridiotvaré
 Řád: Nephridiophagales Řád: Polyphagales Řád: Saccopodiales Třída: Lobulomycetes
 Řád: Lobulomycetales Třída: Mesochytriomycetes
 Řád: Gromochytriales Řád: Mesochytriales Třída: Polychytriomycetes
 Řád: Polychytriales Třída: Rhizophlyctidomycetes
 Řád: Rhizophlyctidales Třída: Rhizophydiomycetes
 Řád: Rhizophydiales Třída: Spizellomycetes
 Řád: Spizellomycetales – spizelomycetotvaré
 Třída: Synchytriomycetes
 Řád: Synchytriales Kmen: Monoblepharomycota (dříve součást kmene Chytridiomycota)
 Třída: Hyaloraphidiomycetes
 Řád: Hyaloraphidiales Třída: Monoblepharidomycetes
 Řád: Monoblepharidales Kmen: Neocallimastigomycota
 Třída: Neocallimastigomycetes
 Řád: Neocallimastigales Podříše: BLASTOCLADIOMYCETA
 Kmen: Blastocladiomycota = Allomycota
 Třída: Blastocladiomycetes = Allomycetes
 Řád: Blastocladiales – blastokladiotvaré
 Řád: Callimastigales Řád: Catenomycetales Třída: Physodermatomycetes
 Řád: Physodermatales Kmen: SanchytriomycotaSanchytriomycota. Index Fungorum, item 558519. Dostupné online (anglicky) (dříve součást kmene Monoblepharomycota)
 Třída: Sanchytriomycetes
 Řád: Sanchytriales Podříše: OLPIDIOMYCETA
 Kmen: Olpidiomycota
 Třída: Olpidiomycetes
 Řád: Olpidiales Podříše: BASIDIOBOLOMYCETA
 Kmen: Basidiobolomycota
 Třída: Basidiobolomycetes
 Řád: Basidiobolales – basidiobolotvaré
 Podříše: ZOOPAGOMYCETA
 Kmen: Entomophthoromycota
 Třída: Entomophthoromycetes
 Řád: Entomophthorales – hmyzomorkotvaré
 Třída: Neozygitomycetes
 Řád: Neozygitales Kmen: Kickxellomycota
 Třída: Asellariomycetes
 Řád: Asellariales – beruškovkotvaré
 Třída: Barbatosporomycetes
 Řád: Barbatosporales Třída: Dimargaritomycetes
 Řád: Dimargaritales Třída: Harpellomycetes
 Řád: Harpellales – harpelotvaré
 Třída: Kickxellomycetes
 Řád: Kickxellales Třída: Ramicandelaberomycetes
 Řád: Ramicandelaberales Kmen: Zoopagomycota
 Třída: Zoopagomycetes
 Řád: Zoopagales – zoopagotvaré
 Podříše: MUCOROMYCETA
 Kmen: Calcarisporiellomycota
 Třída: Calcarisporiellomycetes
 Řád: Calcarisporiellales Kmen: Glomeromycota
 Třída: Archaeosporomycetes
 Řád: Archaeosporales = Geosiphonales Třída: Glomeromycetes = Glomomycetes = Geomycetes
 Řád: Diversisporales Řád: Gigasporales Řád: Glomerales = Glomales Třída: Paraglomeromycetes
 Řád: Paraglomerales Kmen: Mortierellomycota
 Třída: Mortierellomycetes
 Řád: Mortierellales Kmen: Mucoromycota
 Třída: Endogonomycetes
 Řád: Endogonales – endogonotvaré
 Třída: Mucoromycetes
 Řád: Mucorales – plísňotvaré
 Třída: Umbelopsidomycetes
 Řád: Umbelopsidales Podříše Dikarya 

 Podříše: DIKARYA = DIKARYOMYCETA (= NEOMYCOTA)
 Kmen: Ascomycota – houby vřeckovýtrusé = houby vřeckaté = askomycety
 Podkmen: Pezizomycotina (dříve též Ascomycotina)
 Třída: Arthoniomycetes
 Řád: Arthoniales – artoniotvaré
 Řád: Lichenostigmatales Třída: Candelariomycetes
 Řád: Candelariales Třída: Coniocybomycetes
 Řád: Coniocybales Třída: Dothideomycetes
 Podtřída: Dothideomycetidae
 Řád: Capnodiales Řád: Dothideales – vředovcotvaré
 Řád: Myriangiales Řád: Trypetheliales Podtřída: Pleosporomycetidae
 Řád: Aulographales Řád: Botryosphaeriales Řád: Coniosporiales Řád: Eremomycetales Řád: Hysteriales – skulinatcotvaré
 Řád: Lineolatales Řád: Microthyriales – štítoplodkotvaré
 Řád: Mytilinidiales (včetně pův. Gloniales)
 Řád: Patellariales – miskovkotvaré
 Řád: Pleosporales (včetně pův. Massariales) – zďovkotvaré
 Řád: Venturiales Dothideomycetes incertae sedis:
 Řád: Abrothallales = Lichenoconiales Řád: Acrospermales Řád: Asterinales Řád: Catinellales Řád: Cladoriellales Řád: Collemopsidiales Řád: Dyfrolomycetales Řád: Eremithallales Řád: Jahnulales Řád: Kirschsteiniotheliales Řád: Lembosinales Řád: Lichenotheliales Řád: Minutisphaerales Řád: Monoblastiales Řád: Muyocopronales Řád: Murramarangomycetales Řád: Natipusillales Řád: Parmulariales Řád: Phaeotrichales Řád: Stigmatodiscales Řád: Strigulales Řád: Superstratomycetales Řád: Tubeufiales Řád: Valsariales Řád: Zeloasperisporiales Třída: Eurotiomycetes
 Podtřída: Coryneliomycetidae
 Řád: Coryneliales Podtřída: Eurotiomycetidae
 Řád: Arachnomycetales Řád: Eurotiales – plesnivkotvaré
 Řád: Onygenales – kazirohotvaré
 Podtřída: Chaetothyriomycetidae
 Řád: Chaetothyriales Řád: Phaeomoniellales Řád: Pyrenulales – jaderničkotvaré
 Řád: Verrucariales – bradavnicotvaré
 Podtřída: Mycocaliciomycetidae
 Řád: Mycocaliciales – kališkotvaré
 Podtřída: Sclerococcomycetidae
 Řád: Sclerococcales Třída: Geoglossomycetes
 Řád: Geoglossales Třída: Laboulbeniomycetes
 Řád: Herpomycetales Řád: Laboulbeniales – roztřepenkotvaré
 Řád: Pyxidiophorales Třída: Lecanoromycetes
 Podtřída: Acarosporomycetidae
 Řád: Acarosporales Podtřída: Lecanoromycetidae
 Řád: Caliciales Řád: Lecanorales – misničkotvaré
 Řád: Lecideales Řád: Leprocaulales Řád: Peltigerales – hávnatkotvaré
 Řád: Rhizocarpales Řád: Sporastatiales Řád: Teloschistales – krásníkotvaré
 Podtřída: Ostropomycetidae
 Řád: Baeomycetales Řád: Graphidales Řád: Gyalectales Řád: Ostropales – dlouhovřeckotvaré
 Řád: Pertusariales (včetně pův. Agyriales) – děratkotvaré
 Řád: Sarrameanales Řád: Schaereriales Řád: Thelenellales Podtřída: Umbilicariomycetidae
 Řád: Umbilicariales Lecanoromycetes incertae sedis:
 Řád: Micropeltidales Řád: Turquoiseomycetales Třída: Leotiomycetes
 Řád: Cyttariales Řád: Helotiales (včetně pův. Erysiphales – padlí)– voskovičkotvaré
 Řád: Chaetomellales Řád: Lahmiales Řád: Lauriomycetales Řád: Leotiales Řád: Lichinodiales Řád: Marthamycetales Řád: Medeolariales Řád: Micraspidales Řád: Phacidiales Řád: Rhytismatales = Triblidiales – svraštělkotvaré
 Řád: Thelebolales Třída: Lichinomycetes
 Řád: Lichinales – lišejkotvaré
 Třída: Orbiliomycetes
 Řád: Orbiliales Třída: Pezizomycetes
 Řád: Pezizales – kustřebkotvaré
 Třída: Sordariomycetes
 Podtřída: Diaporthomycetidae
 Řád: Annulatascales Řád: Atractosporales Řád: Calosphaeriales Řád: Diaporthales – čárovkotvaré
 Řád: Distoseptisporales Řád: Magnaporthales Řád: Myrmecridiales Řád: Ophiostomatales – ofiostomotvaré
 Řád: Phomatosporales Řád: Sporidesmiales Řád: Tirisporellales Řád: Togniniales Řád: Xenospadicoidales Podtřída: Hypocreomycetidae
 Řád: Coronophorales (včetně pův. Melanosporales)
 Řád: Falcocladiales Řád: Glomerellales Řád: Hypocreales – masenkotvaré
 Řád: Jobellisiales Řád: Microascales – vřeckovičkotvaré
 Řád: Pararamichloridiales Řád: Torpedosporales Podtřída: Lulworthiomycetidae
 Řád: Koralionastetales Řád: Lulworthiales Podtřída: Pisorisporiomycetidae
 Řád: Pisorisporiales Podtřída: Savoryellomycetidae
 Řád: Conioscyphales Řád: Fuscosporellales Řád: Pleurotheciales Řád: Savoryellales Podtřída: Sordariomycetidae = Meliolomycetidae
 Řád: Boliniales – bolinkotvaré
 Řád: Cephalothecales Řád: Coniochaetales Řád: Chaetosphaeriales Řád: Meliolales Řád: Phyllachorales – puchýřkotvaré
 Řád: Pseudodactylariales Řád: Sordariales – hnojenkotvaré
 Podtřída: Xylariomycetidae
 Řád: Amphisphaeriales Řád: Delonicicolales Řád: Xylariales – dřevnatkotvaré
 Sordariomycetes incertae sedis:
 Řád: Amplistromatales Řád: Parasympodiellales Řád: Spathulosporales Řád: Tracyllalales Řád: Trichosphaeriales Řád: Vermiculariopsiellales Třída: Xylobotryomycetes
 Řád: Xylobotryales Třída: Xylonomycetes
 původně jediný řád Xylonomycetales rozdělen na:
 Řád: Symbiotaphrinales Řád: Xylonales Pezizomycotina incertae sedis:
 Řád: Thelocarpales Řád: Vezdaeales Podkmen: Saccharomycotina (dříve též Hemiascomycotina)
 Třída: Saccharomycetes
 Řád: Saccharomycetales – kvasinkotvaré, pravé kvasinky
 Podkmen: Taphrinomycotina (dříve též Archiascomycotina)
 Třída: ArchaeorhizomycetesHidden soil fungus, now revealed, is in a class all its own, PhysOrg, 11. 8. 2011 (popularizační článek k předchozí referenci)
 Řád: Archaeorhizomycetales Třída: Neolectomycetes
 Řád: Neolectales Třída: Pneumocystidomycetes
 Řád: Pneumocystidales Třída: Schizosaccharomycetes
 Řád: Schizosaccharomycetales – kvasinkotvaré
 Třída: Taphrinomycetes
 Řád: Taphrinales – kadeřavkotvaré
 Kmen: Basidiomycota – houby stopkovýtrusé = bazidiomycety 
 Podkmen: Agaricomycotina (= Hymenomycetes)
 Třída: Agaricomycetes (dříve též Basidiomycetes) – stopkovýtrusé
 Podtřída: Agaricomycetidae – houby rouškaté
 Řád: Agaricales – pečárkotvaré
 Řád: Amylocorticiales Řád: Atheliales Řád: Boletales – hřibotvaré
 Řád: Lepidostromatales Podtřída: Phallomycetidae
 Řád: Geastrales Řád: Gomphales Řád: Hysterangiales Řád: Phallales – hadovkotvaré
 Agaricomycetes incertae sedis:
 Řád: Auriculariales – boltcovitkotvaré
 Řád: Cantharellales – liškotvaré
 Řád: Corticiales = Vuilleminiales Řád: Gloeophyllales Řád: Hymenochaetales – kožovkotvaré
 Řád: Jaapiales Řád: Polyporales – chorošotvaré
 Řád: Russulales – holubinkotvaré
 Řád: Sebacinales Řád: Stereopsidales''<ref name="Sjökvist_2014">{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = Sjökvist
 | jméno = Elisabet
 | příjmení2 = Pfeil
 | jméno2 = Bernard E.
 | příjmení3 = Larsson
 | jméno3 = Ellen
 | spoluautoři = LARSSON, Karl-Henrik.
 | titul = Stereopsidales - A New Order of Mushroom-Forming Fungi
 | periodikum = PLoS ONE
 | rok vydání = 2014
 | měsíc vydání = duben
 | den vydání = 28
 | ročník = 9
 | typ ročníku = svazek
 | číslo = 4: e95227
 | strany = 1–9
 | url = http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0095227
 | url2 = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4002437/
 | issn = 1932-6203
 | doi = 10.1371/journal.pone.0095227
 | pmid = 24777067
 | jazyk = anglicky
}}</ref>
 Řád: Thelephorales – plesňákotvaré
 Řád: Trechisporales = Hydnodontales Řád: Tremellodendropsidales Třída: Bartheletiomycetes
 Řád: Bartheletiales Třída: Dacrymycetes
 Řád: Dacrymycetales – kropilkotvaré
 Řád: Unilacrymales Třída: Tremellomycetes – houby mozkovkovité
 Řád: Cystofilobasidiales Řád: Filobasidiales Řád: Holtermanniales Řád: Tremellales – rosolovkotvaré
 Řád: Trichosporonales Podkmen: Pucciniomycotina (= Urediniomycetes)
 Třída: Agaricostilbomycetes
 Řád: Agaricostilbales Třída: Atractiellomycetes
 Řád: Atractiellales Třída: Classiculomycetes
 Řád: Classiculales Třída: Cryptomycocolacomycetes
 Řád: Cryptomycocolacales Třída: Cystobasidiomycetes
 Řád: Buckleyzymales Řád: Cystobasidiales Řád: Erythrobasidiales Řád: Naohideales Řád: Sakaguchiales Třída: Microbotryomycetes
 Řád: Heterogastridiales Řád: Kriegeriales Řád: Leucosporidiales Řád: Microbotryales Řád: Sporidiobolales Třída: Mixiomycetes
 Řád: Mixiales Třída: Pucciniomycetes (= Urediniomycetidae) – rzi
 Řád: Helicobasidiales Řád: Pachnocybales Řád: Platygloeales Řád: [[Rzi|Pucciniales]] = Uredinales – rzi
 Řád: Septobasidiales – přepážkovkotvaré
 Třída: Spiculogloeomycetes
 Řád: Spiculogloeales = Mycogloeales Třída: Tritirachiomycetes
 Řád: Tritirachiales Podkmen: Ustilaginomycotina
 Třída: Exobasidiomycetes
 Řád: Ceraceosorales Řád: Doassansiales Řád: Entylomatales Řád: Exobasidiales – plíškotvaré
 Řád: Georgefischeriales Řád: Golubeviales Řád: Microstromatales Řád: Robbauerales Řád: Tilletiales – mazlavé sněti
 Třída: Malasseziomycetes
 Řád: Malasseziales Třída: Monilielliomycetes
 Řád: Moniliellales Třída: Ustilaginomycetes – sněti
 Řád: Uleiellales Řád: Urocystales Řád: Ustilaginales – prašné sněti
 Řád: Violaceomycetales Podkmen: Wallemiomycotina
 Třída: Wallemiomycetes
 Řád: Wallemiales Kmen: Entorrhizomycota
 Třída: Entorrhizomycetes
 Řád: Entorrhizales Řád: Talbotiomycetales Fylogenetické stromy 
Práce na fylogenetické systematice byly pochopitelně založeny na mnoha studiích, analyzujících molekulárně biologickými metodami fylogenetickou příbuznost jednotlivých taxonů. Na výše uvedenou systematiku z projektu AFTOL navázala v r. 2009 fylogenetická studie 82 kompletních genomů. Byl potvrzen přirozený klad Dikarya zahrnující houby vřeckovýtrusné a houby stopkovýtrusné, naopak houby spájivé (Zygomycota) se jako nepřirozená skupina rozpadly (a s nimi i nadřazená úroveň Eumycota). Také bylo potvrzeno zahrnutí mikrosporidií do hub. Bazální úrovně hub zkoumala fylogenetická analýza jaderných i mitochondriálních genů (publikovaná r. 2009) s cílem stanovit sesterskou skupinu hub a s její pomocí upřesnit bazální větvení fylogenetického stromu hub. Jako sesterská skupina hub byly potvrzeny nuklearie (Nucleariida), pro společný celek bylo navrženo jméno Holomycota.
Rod Rozella'', zajímavý absencí chitinové buněčné stěny, byl nejprve vyčleněn z chytridií a ve studii z r. 2011 se ukázal být zástupcem nového kmene Cryptomycota, jedné z bazálních evolučních větví hub. Za jeho blízké příbuzné byly považovány nejen mikrosporidie, ale překvapivě též afelidie, dříve zahrnované do příbuzenstva živočichů, nově řazené ještě výše, jako sesterská skupina tzv. pravých hub (Eumycota). Studie z r. 2018 pak zahrnula i další, nově objevené skupiny (včetně bazální skupiny BCG1, identifikované v mořských environmentálních vzorcích, a bazální skupiny BCG2 a GS01, identifikované v půdních a sladkovodních environmentálních vzorcích), a naznačila nepřirozenost skupiny Mucoromyceta.

Fylogenetický strom hlavních skupin hub (do úrovně tříd) vypadá podle současných (r. 2021) představ následovně ((P) značí skupinu s nedostatečně průkaznou přirozeností, která se může ukázat parafyletickou, případně polyfyletickou):

Bazální linie hub

Dikarya (Neomycota)

Poznámky

Reference

Související články 
 Houby
 Klasifikace eukaryot
 Taxonomická kategorie
 Fylogenetický strom

Houby
Biologická systematika
Klasifikační systémy